Кхонкэн:

 Кхонкэн — одна из 77-и провинций Таиланда, расположенная на северо-востоке страны.
 Кхонкэн — город на северо-востоке Таиланда, столица одноимённой провинции.